В парному розряді жіночого тенісного турніру Family Circle Cup 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Розалін Нідеффер і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Світлана Чернєва і Лариса Нейланд 6-4, 6-1.

Сіяні пари 

 Беттіна Бюнге /  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
 Розалін Нідеффер /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Карлінг Бассетт-Сегусо /  Кріс Еверт (півфінал)
 Алісія Молтон /  Пола Сміт (2-ге коло)

 Кеті Горват /  Вірджинія Рузічі (2-ге коло)
 Відсутня
 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (фінал)
 Розмарі Казалс /  Міма Яушовец (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Charleston Open